Mud Lake peut faire référence à :

États-Unis 
 Mud Lake, une ville en Idaho ;
 Mud Lake Canal, un canal en Floride ;
 .

Canada 
  ;
 Mud Lake, une communauté non organisée de Terre-Neuve-et-Labrador ;
 .